Altay (Алтай) — перспективный турецкий основной боевой танк (ОБТ). Первый образец танка был представлен 11 мая 2011 года. «Алтай» должен заменить используемые ныне турецкой армией немецкие Леопард 1, Леопард 2 и американские M48 и M60.

Ожидаемая стоимость одного танка составит 5,5 млн долларов США; стоимость проекта разработки — 500 млн долл.

История создания и производства 
Танк был назван в честь генерала армии  (1880—1974), который командовал 5-м кавалерийским корпусом во время войны за независимость Турции 1919—1923 годов.

В марте 2007 года между Секретариатом оборонной промышленности (SSM) Министерства обороны Турции и турецкой компанией Otokar было подписано соглашение о создании первого турецкого танка Altay. Контракт был подписан по итогам тендера, в котором участвовала также немецкая компания KMW.

В свою очередь, Otokar заключила соглашение в июле 2008 года с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о совместной разработке нового танка и в создании новой боевой машины широко использовался опыт, накопленный корейцами при создании собственного танка «K2 Чёрная пантера». Стоимость данного соглашения составила $500 млн. По данным турецкой стороны, «Алтай» на 60 % заимствовал технологии, использованные в K2. Тем не менее разработка проходила в рамках «Проекта производства современного танка с использованием национальных источников».

Первый образец танка был представлен общественности 11 мая 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011, которая проходила в Стамбуле.

На первом этапе проекта было запланировано построить и испытать четыре опытных образца, первый из которых должен был приступить к испытаниям в 2015 году, после испытаний ожидалось получение заказа на серийное производство первой партии в количестве 250 единиц. 18 октября 2012 года в сети появились фото, свидетельствовавшее о начале испытаний танка. По словам Реджепа Эрдогана, Otokar опережал график создания танка на два года, и испытания танка планировались уже в 2013 году.

В марте 2015 года был заключён контракт между компаниями Tümosan и SSM (Savunma Sanayii Mustesarligi) стоимостью 190 млн евро на создание для «Алтай» дизельного двигателя мощностью от 1500 до 1800 л. с. с иностранной технической помощью. В октябре 2015 года в качестве помощника по созданию двигателя была выбрана австрийская компания AVL List GmbH, которая должна была передать все технологии и права на созданный двигатель компании Tümosan, но в конце 2016 года AVL List GmbH получила запрет на это от австрийского правительства, после принятой резолюции по введению эмбарго на поставки оружия и военных технологий в Турцию. Таким образом соглашение о сотрудничестве между Tümosan и AVL List GmbH было расторгнуто в январе 2017 года, и как следствие, — 24 февраля договор между Tümosan и SSM на создание и серийное производство двигателя был расторгнут. На первые 250 серийных танков, как и на прототипах будут установлены немецкие двигатели компании MTU.

Серийное производство данных боевых машин намечено на конец 2020 года, а поставки на вооружение ВС Турции начнутся в 2022 году. Ожидается, что ВС Турции получат до 1000 танков четырьмя партиями: 40 в версии Altay T1; 210 в версии Altay T2; и оставшиеся двумя партиями в версии Altay T3.

Описание конструкции 
Первые серийные танки Altay будут оснащены немецкими дизельными двигателями MTU MT 883 Ka 501. После 2022 года планируется установка турецких двигателей; созданием силовой установки займётся компания Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Известно о нескольких модификациях: Altay T1 базовая версия; Altay T2 версия с улучшенным бронированием и вооружением; Altay T3 версия c необитаемой башней и автоматом заряжания.

Огневая мощь

Защищённость

Экспорт 
  Турция заключила соглашение на поставку Катару до 100 танков Altay. Поставки будут проходить несколькими партиями: в течение 24 месяцев 40 танков (первый этап); остальные — после начала серийного производства для ВС Турции.

Примечания

Ссылки 
 Турция создала прототип собственного танка // Лента. Ру, май 2011
 Турция на два года опередила график создания собственного танка // Лента. Ру, ноя 2012
 Турция рассказала о своем новом танке // Лента. Ру, ноя 2012
 Новые фото и видео турецкого перспективного танка «Altay»
 Видео про разработку перспективного турецкого танка «Altay»

Опытные танки и прототипы
Основные боевые танки
Танки Турции
Военная продукция Hyundai
Военная продукция Otokar